Дмитренки — топоним

Украина 
 Винницкая область
 Дмитренки — село,  Гайсинский район
 Киевская область
 Дмитренки — село,  Богуславский район
 Полтавская область
 Дмитренки — село,  Новосанжарский район
 Дмитренки — село,  Решетиловский район